gromada Sulików (powiat lubański)
 gromada Sulików (powiat zawierciański)